Bubenzer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bubenzer (1872–1934), deutscher Architekt, Porträtmaler, Schauspieler und Regisseur, Autor und Theaterleiter sowie Fotograf
 Karl Bubenzer (1900–1975), deutscher Politiker (NSDAP) und stellvertretender Reichstierärzteführer
 Otto Bubenzer (1878–1973), deutscher Architekt und Bauingenieur